Финал Кубка шотландской лиги 1975 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1975/76, состоявшийся 25 октября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Селтик». Победу в этом дерби «Old Firm» праздновали футболисты " — единственный гол в поединке забил их представитель Алекс Макдональд.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

1975
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1975 году
События 25 октября
Октябрь 1975 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1975 году